Cedral kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cedral (ort i Brasilien, São Paulo, Cedral), 
 Cedral (kommun i Brasilien, Maranhão), 
 Cedral (kommun i Brasilien, São Paulo),

Mexiko 

 Cedral (kommun i Mexiko, San Luis Potosí), 
 Cedral, Veracruz, ort, Ixcatepec, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar